Список R&B синглов № 1 в США в 1989 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1989 году, публикуемого американским журналом Billboard.

Список

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1989 году
 Список кантри-хитов № 1 1989 года
 Список кантри-альбомов № 1 1989 года

Примечания

Ссылки 
 

Списки R&B-хитов Billboard
Чарты Billboard 1989 года
Списки хитов № 1 в США 1989 года